The Progressive Blues Experiment es el primer álbum de Johnny Winter, publicado en 1968. Fue grabado en Vulcan Gas Company, en Austin junto a Tommy Shannon en bajo y John "Red" Turner en batería. El mismo contiene composiciones propias de Johnny Winter como también clásicos de blues antiguos como "Rollin' and tumblin", "Help me" y "Forty-Four".

Lista de canciones

"Rollin' and tumblin'" (Muddy Waters) - 3:09
"Tribute to Muddy" (Johnny Winter) - 6:20
"I Got Love If You Want It" (James Moore) - 3:52
"Bad Luck And Trouble" (Johnny Winter) - 3:43
"Help me" (Sonny Boy Williamson II, Ralph Bass) - 3:46
"Mean Town Blues" (Johnny Winter) - 4:26
"Broke Down Engine" (Blind Willie McTell) - 3:25
"Black Cat Bone" (Johnny Winter) - 3:46
"It's My Own Fault" (B. B. King, Jules Taub) - 7:20
"Forty-Four" (Roosevelt Sykes) - 3:28

Miembros 
Johnny Winter – voz, guitarra, National Steel Guitar, mandolina, armónica
Tommy Shannon – bajo
John "Red" Turner – batería

Referencias 

Álbumes de Blue Sky